Poblíž pevnosti Markelli (Marcellae, dnešní Karnobat) se odehrálo více bitev:

 Bitva u Markelli roku 756 mezi Byzancí a Bulhary, z níž vyšla vítězně strana byzantská
 Bitva u Markelli roku 792 mezi Byzancí a Bulhary, která skončila bulharským vítězstvím